Natuurgebieden
 Hilversums Wasmeer, ten zuidoosten van Hilversum
 Laarder Wasmeer, tussen Laren en Hilversum, grenzend aan de Zuiderheide

Sportverenigingen
 HSV Wasmeer